Рудничный район — название внутригородских районов

 Рудничный район — городской район в Кемерово
 Рудничный район — городской район в Прокопьевске

См. также
 Рудничный